Финал Кубка Нидерландов по футболу 2008/09 состоялся 17 мая 2009 года на стадионе «Фейеноорд». «Херенвен» обыграл «Твенте» по пенальти 5:4 (в основное и дополнительное время — ничья 2:2) и выиграл первый в своей истории Кубок Нидерландов.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2009
Нидерланды
Матчи ФК «Херенвен»
Матчи ФК «Твенте»
События 17 мая
Май 2009 года
Спорт в Нидерландах в 2009 году
Спортивные соревнования в Роттердаме